Fabian Hertner (* 24. Februar 1985) ist ein ehemaliger Schweizer Orientierungsläufer. 2010 wurde er Europameister über die Sprintdistanz, ein Jahr zuvor gewann er bei den Weltmeisterschaften Silber in diesem Wettbewerb.

Hertner gehört den Vereinen SC Liestal und OLV Baselland aus der Schweiz und Kalevan Rasti aus der finnischen Stadt Joensuu an. Mit letzterem startet Hertner seit 2008 beim Jukola-Staffellauf und gewann dabei zwischen 2012 und 2014 drei Titel in Folge.

Hertner machte 2005 mit seinem Sieg bei den Junioren-Weltmeisterschaften über die Mitteldistanz auf sich aufmerksam. So stiess er ins Schweizer Team vor und bestritt 2006 seine ersten Europa- und Weltmeisterschaften der Herren. Bei den Europameisterschaften in Otepää gelang ihm ein guter neunter Platz im Sprint, bei den Weltmeisterschaften in Dänemark reichte es zu einem 26. Platz. Nachdem die Saisons 2007 und 2008 eher erfolglos verliefen, gelang ihm 2009 dann doch der Durchbruch. Er gewann Weltmeisterschafts-Silber und beendete die Weltcup-Saison auf einem sechsten Rang. 2010 gewann er in Bulgarien schliesslich den Europameisterschafts-Titel im Sprint und im Langdistanzrennen dazu die Bronzemedaille. Im Staffellauf holte er mit der Schweiz seine zweite Goldmedaille.
2018 beendete Hertner seine Sportkarriere. Fabian Hertner ist mit Sara Lüscher liiert.

Platzierungen 
Legende: WM = Weltmeisterschaften; EM = Europameisterschaften; OWC = Gesamt-Welt-Cup

Weblinks 

 Statistik zu Fabian Hertner auf runners.worldofo.com
 Kurze Vorstellung und Blog auf olvbl-elite.ch, der Seite des OLV Basellands

Einzelnachweise 

Orientierungsläufer (Schweiz)
Europameister (Orientierungslauf)
Schweizer
Geboren 1985
Mann
Teilnehmer an den World Games (Schweiz)